Ananta ofwel "de oneindige", een van de namen van de hindoeïstische god Vishnoe
 Ananta Shesha ("oneindige Shesha"), in de hindoeïstische mythologie de slangenkoning Shesha
 Pramoedya Ananta Toer, een Indonesisch schrijver
 Dicranomyia (Dicranomyia) ananta, een tweevleugelige uit de familie steltmuggen 
 Tilburgs Studenten Symfonie Orkest (TSSO) Ananta
 Ananta (Arequipa), een berg in de regio Arequipa in Peru
 Ananta (Puno), een berg in de regio Puno in Peru
 Thiru-Ananta-Puram, ook wel Trivandrum, hoofdstad van de Indiase deelstaat Kerala
 Anantapur (district), district van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh
 Ananta Vasudeva een hindoeïstische tempel in Bhubaneswar in de Indiase deelstaat Odisha